Xian de Nanbu, district administratif de la province du Sichuan en Chine
Nanbu (Aomori), ville japonaise de la préfecture d'Aomori
Nanbu (Tottori), ville japonaise de la préfecture de Tottori
Nanbu (Yamanashi), ville japonaise de la préfecture de Yamanashi